Awans (wal. Awan) – miejscowość i gmina w Belgii, w regionie Walonia w prowincji Liège.

Linki zewnętrzne 
Strona internetowa miasta

Przypisy 

Miejscowości w prowincji Liège
Gminy w prowincji Liège